Thomas Jones (schilder) (1742-1803), Welsh kunstschilder
 Thomas ap Catesby Jones (1790-1858), Amerikaans marineofficier
 Thomas Rymer Jones (1810-1880), Engels anatoom
 Thomas Rupert Jones (1819-1911), Brits geoloog
 Thomas G. Jones (1844-1914), Amerikaans politicus, gouverneur van Alabama
 Thomas Jones (voetballer 1884) (1884-1958), Welsh voetballer
 Tommy Jones (1909-?), Welsh voetballer
 T.G. Jones (Thomas George Jones, 1914-2004), Welsh voetballer
 Thomas Jones (ruimtevaarder) (1955), Amerikaans ruimtevaarder
 Thomas Jones (footballer) (1978), Amerikaans American-footballspeler
 Big Pooh (artiestennaam van Thomas Louis Jones III, 1980), Amerikaans rapper
 Thomas Jones (atleet), Amerikaans langeafstandsloper, deelnemer aan de marathon op de Olympische Spelen 1952

zie ook:
 Tom Jones (doorverwijspagina)